[[Файл:Ramon Casas Charge.jpg|thumb|250пкс|right|Забастовка. {{nobr|Рамон Касас, 1899-1900}}.]]
Забасто́вка (от и  «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или правительства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.

 Разновидности 

 По целям 
 Наступательная забастовка — забастовка, при которой бастующие требуют изменения к лучшему условий своей жизни и работы.
 Оборонительная забастовка — забастовка, при которой бастующие сопротивляются вводимым изменениям к худшему условий жизни и работы.
 Политическая забастовка — забастовка, при которой работники выдвигают требования политического характера (смена правительства, изменение законодательства и прочее). В силу своего характера обычно достигает общенациональных масштабов и становится важным фактором в переломные моменты политической жизни общества и истории (пример — Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 года).

 По способам ведения 
 
 Бесплатная забастовка — забастовка, при которой работники общественного транспорта продолжают работу, не взимая плату с пассажиров.
  (; ) — забастовка, проводящаяся в поддержку бастующих рабочих другого предприятия, района, отрасли хозяйства или другой страны.
 Итальянская забастовка — протест, заключающийся в пунктуальном исполнении работниками своих должностных инструкций, вплоть до бессмысленных параграфов. Обычно такой протест вызывает существенное падение производительности труда.

 Польская забастовка (называемая также оккупационной) — захват предприятия самими рабочими. Название получила из-за того, что впервые вошла в практику в Польше.
 Подземная забастовка (Невыход из шахты) — забастовка, применяемая шахтёрами. Бастующие спускаются в шахту и не выходят.
 Предупредительная забастовка () — забастовка, проводящаяся во время рассмотрения коллективного трудового спора. Проводить такую акцию можно лишь однократно после 3 календарных дней работы примирительной комиссии.
 Частичная забастовка — забастовка, в которой участвует часть рабочих и служащих предприятия или отрасли хозяйства.

 По типам 
 Всеобщая
 Рабочая
 : Вжесненский школьный бойкот, Восстание в Соуэто, Революция пингвинов
 Студенческая забастовка

 Законодательство 
 В Российской Федерации

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 398 определяет забастовку как временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.

Права и обязанности сторон во время забастовки регулируют статьи 409—417 ТК РФ.

 История 

Первая известная в истории забастовка, записанная писцом Аменнахтом на папирусе, произошла в Древнем Египте, в правление фараона Рамсеса III. Строители и художники гробниц (одни из уважаемых профессий) из Дейр эль-Медины (Сет-Маат, «место истины») в 1159 году до н. э. не получали должную оплату за свою работу. Затем, выждав 18 дней после очередной невыдачи зерна, они оставили работу и двинулись к городу с криками: «Мы голодаем!» Чиновники приказали выдать протестующим хлеб, надеясь, что на этом всё закончится. Тем не менее на следующий день рабочие пробрались в основной амбар Фив в южной части Рамессеума, требуя задолженности. Служители храма позвали стража порядка Монтумеса, который приказал протестующим возвращаться к работам, но получил отказ. В конце концов, после переговоров бастующие получили просроченную оплату, но, едва вернувшись в свою деревню, они узнали, что не получат следующую. Рабочие возобновили забастовку и заблокировали пути в Долину Царей, чтобы люди не смогли совершать культовые обряды над могилами предков. Прибывшие чиновники с войсками услышали угрозу от рабочих, готовых разрушить царские усыпальницы, если армия применит силу. В итоге, последующие несколько лет чиновники проблему не решали, и забастовки возобновлялись не только из-за голода, но и потому, что «плохие вещи сотворены в месте фараона».

Коллективные отказы от работы известны в Западной Европе с XIV века. С начала XIX века забастовки рабочих сделались выражением и средством социальной борьбы, сперва стихийной, затем сознательной, стремящейся к определенной цели и руководимой профсоюзами. Они происходили из-за злоупотреблений предпринимателей (невыплата заработной платы, произвольные вычеты и тому подобное), из-за фабричной дисциплины, из-за требований увольнения грубых и жестоких управляющих и мастеров, в защиту уволенных товарищей, за сокращение или против удлинения рабочего времени, но, прежде всего, в связи с требованием увеличить заработную плату, или с сопротивлением ее понижению. Всё большее значение получали забастовки в защиту профсоюзов. Так, забастовка английских машиностроителей 1897—1898 годов была вызвана требованием рабочих ввести смешанные комитеты для установления платы путем коллективного договора между профсоюзами и предпринимателями и для решения споров в индивидуальных случаях, а также требованием не допускать на работу не членов профсоюза. Следствием выросшего классового самосознания рабочих стали «забастовки солидарности».

Ответом на забастовки со стороны предпринимателей были локауты; уволенным рабочим активистам выдавались «волчьи паспорта», составлялись «черные списки» рабочих, которых не следует принимать на работу. Для работы во время забастовок предприниматели нанимали штрейкбрехеров, иногда в качестве них использовались солдаты. Штрейкбрехеры были окружены со стороны рабочих презрением, иногда они подвергались нападениям.

Наиболее энергичным средством борьбы являются генеральные (всеобщие) забастовки («революция скрещенных рук»); они подготовлялись в Великобритании в 1833—1834 годах в разгар движения, руководимого Р. Оуэном, и в 1842 году, во время чартистского движения; в Бельгии и Франции в 1890-х годах организация генеральных забастовок входила в программы политических партий. 

По мнению журнала Jacobin, индийская всеобщая забастовка 2020 года была самой крупной стачкой в мировой истории, в ней приняло участие 250 миллионов рабочих.

 Сиэтлская всеобщая забастовка
 Всепольская предупредительная забастовка 27 марта 1981
 Шотландская железнодорожная стачка (1891)
 Берлингтонская стачка

 В Российской империи, СССР, РФ 

 Морозовская стачка

 Студенческая забастовка 1899 года
 Ленский расстрел
 Забастовка нарочанских рыбаков
 Новочеркасский расстрел
 Забастовки шахтёров СССР в 1989 году
 Забастовка дальнобойщиков в России с 2015 года

 В массовой культуре 

 В кинематографе 
 1924 — «Стачка» режиссёра Сергея Эйзенштейна, СССР;
 1929 — «Брат» () режиссёра Вернера Хохбаума, Германия. Сюжет основан на забастовке в Гамбурге 1896/97 годов.
 1940 — «Звёзды смотрят вниз» режиссёра Кэрола Рида, экранизация одноимённого романа Арчибалда Кронина.
 1940 — «Гроздья гнева» режиссёра Джона Форда, экранизация одноимённого романа Джона Стейнбека.
 1954 — «Соль земли» режиссёра Герберта Бибермана. В фильме показаны события забастовки в Силвер-Сити (Нью-Мексико), когда в обход запрета вместо своих мужей-шахтёров вышли на забастовку женщины. Роли исполнили во многом сами участники событий, а одну женщину во время съёмок депортировали в Мексику.
 1970 — «Молли Магуайерс» режиссёра Мартина Ритта, экранизация рассказа Артура Левиса. В главных ролях: Шон Коннери, Ричард Харрис.
 1978 — «Кулак» режиссёра Нормана Джуисона. Фильм поднимает тему рабочей борьбы в США 1930-х годов и отсылает к судьбе Джимми Хоффы.
 1979 — «Норма Рэй» режиссёра Мартина Ритта.
 1987 — «Мэтуон» режиссёра Джона Сейлза. Фильм основан на исторических событиях шахтёрской забастовки 1920 года в городке Мэтоун, Западная Виргиния.
 2010 — «Сделано в Дагенхэме» режиссёра Найджела Коула. Фильм рассказывает о событиях 1968 года на автозаводе Ford Dagenham, работницы которого протестовали против дискриминации по половому признаку и требовали равной оплаты труда между работающими мужчинами и женщинами. Забастовка увенчалась успехом и привела к введению в действие Акта о равной оплате 1970 года.

 В литературе 
 около 411 год до н. э. — «Лисистрата», комедия Аристофана.
 1928 — «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова.
 1935 — «Звёзды смотрят вниз» Арчибалда Кронина.
 1939 — «Гроздья гнева» Джона Стейнбека.

 См. также 

 Список забастовок
 Локаут
 Бойкот
 Голодовка
 Трудовое право
 Сидячая демонстрация
 Рабочее движение
 Классовая борьба
 Наёмный работник
 Национальный Закон о трудовых отношениях (США)
 Ненасильственное сопротивление

 Примечания 

 Литература 
 
 
 Поссе В. А. Всеобщие стачки: Испания. Бельгия. Швеция. Америка. Франция. Австрия. Швейцария. Голландия. Италия. Россия. — Женева: Г. А. Куклин, 1903. — 100 с.
 Куриев, М.М.'' Идейная борьба в современной английской историографии рабочего движения Великобритании в период промышленной революции — Москва, 1982. — 217 с.

Ссылки 
 
 

Трудовое право
Чрезвычайные ситуации
Способы протеста
Ненасилие